Красноульское сельское поселение — муниципальное образование в составе Майкопского муниципального района Республики Адыгея Российской Федерации.

Административный центр — хутор Красная Улька.

География

История

Население

Состав сельского поселения

Национальный состав 
По переписи населения 2010 года из 1 700 человек, проживающих в сельском поселении, 1 692 человека указали свою национальность:

Инфраструктура 
В поселении имеется Красноульский сельский дом культуры.

Примечания

Ссылки 
 Майкопский район > Красноульское сельское поселение

Муниципальные образования Майкопского района
Сельские поселения Адыгеи